Трансформа́ция (от  «, , »).
 Трансформация в генетике — процесс поглощения клеткой организма свободной молекулы ДНК из среды и встраивания её в геном, что приводит к появлению у неё новых наследуемых признаков, характерных для организма-донора ДНК.
 Трансформация в лингвистике — правило, по которому из так называемых ядерных предложений языка получаются производные.
Трансформация в праве — один из способов правовой имплементации.
 «» — американский научно-фантастический триллер 2016 года, снятый Стивеном Шейнбергом; главную роль исполнила Нуми Рапас.